II. Hugó (1252–1267) ciprusi király
II. Hugó (1258–1307), Blois grófja
II. Hugó (?–1336), Arborea királya (judex) Szardínia szigetén